Zaccagnini ist der Familienname folgender Personen:

 Benigno Zaccagnini (1912–1989), italienischer Politiker und Arzt
 Carlo Zaccagnini, italienischer Jurist, Altorientalist und Hochschullehrer